Katinka (film), een Deens-Zweedse film uit 1988
 Katinka (lied), een single uit 1962 van de Nederlandse band De Spelbrekers, inzending van Nederland voor het Eurovisiesongfestival van 1962
 Katinka (operette), een Amerikaanse operette uit 1915
 Katinka (plaats), een plaats in de gemeente Lukač in de Kroatische provincie Virovitica-Podravina
 Katinka (voornaam), een meisjesvoornaam, oorspronkelijk uit Oost-Europa